Левон Оганесович Бадалян (, ) — советский учёный в области медицины. Академик Академии медицинских наук СССР (1986) и Российской академии образования (1992).

Биография 
Родился в семье врача. Отец был репрессирован и погиб в лагерях в Хабаровском крае.

С отличием окончил Ереванский медицинский институт (1953), затем — ординатуру. Работал врачом, затем — главным врачом в неврологическом санатории курорта Джермук в Армении. Кандидат медицинских наук (1959, тема диссертации «Лечение на курорте Джермук больных с заболеваниями спинного мозга (последствиями полиомиэлита, инфекционного миэлита и травмы спинного мозга)»).

С 1959 по 1963 годы — ассистент кафедры нервных болезней, ученик Н. К. Боголепова. С 1963 года — заведующий кафедрой неврологии педиатрического факультета 2-го ММИ им. Н. И. Пирогов

Доктор медицинских наук (1964, тема диссертации «Расстройства мозгового кровообращения при хирургическом лечении пороков сердца»)

Ушёл из жизни после тяжелой болезни. Похоронен на Армянском кладбище в Москве (3 уч.)

Научные интересы 
Наследственные заболевания нервной системы у детей (миопатии, факоматозы, эпилепсия). Сосудистые церебральные нарушения. Докторская диссертация посвящена исследованиям расстройств мозгового кровообращения при врожденных пороках сердца и при операциях на «сухом» сердце под гипотермией и с искусственным кровообращением. Предложил классификацию и ряд новых методов лечения прогрессирующих мышечных дистрофий.

Библиография 
 Руководство по методике исследования нервной системы, М., 1968 (совм, с др.);
 Наследственные болезни у детей, М., 1971 (совм, с др.); 
 Справочник по клинической генетике, М., 1971 (совм, с др.);
 Лекции по клинической генетике, М., 1974;
 Наследственные болезни нервно-мышечной системы, М., 1974 (автор ряда ст.);
 Детская неврология, М., 1975. Государственная премия СССР (1986) за 3-е издание

Память 

Мемориальная доска в Ереване

Литература 
А. П. Айриян (1998)։ Армянские учёные-медики։ Ереван: Амарас։ էջ 32։ ISBN 99930-1-001-7

Заваденко Н. Н., Бадалян О. Л. Академик Левон Оганесович Бадалян к 90-летию со дня рождения.// Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2019;119(9):-98

Жизненный путь академика Левона Бадаляна и его вклад в отечественную неврологию.// Неврологический журнал имени Л. О. Бадаляна. 2020;1(1):7-8.

Примечания

Ссылки 
Большая медицинская энциклопедия

К 75-летию со дня рождения академика Левона Бадаляна

Похороненные на Армянском кладбище (Москва)